Hanson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hanson Township (North Dakota)
 Hanson Township (Oklahoma)
 Hanson Township (South Dakota)